Пекка Пяйвяринта (; род. 11 января 1971, Хельсинки, Финляндия) — финский мотогонщик, 5-кратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе мотоциклов с колясками, 4-кратный чемпион Финляндии (1994, 1998, 1999, 2003), 2-кратный чемпион Германии (2011, 2012).

Спортивная карьера 

Пекка Пяйвяринта пошёл по стопам отца. Его отец, Йорма Пяйвяринта, также выступал в гонках на мотоцикле с колясками, а 1980 году принимал участие в Чемпионате мира и занял 20-е место в общем зачёте.

Когда Пекка был ребёнком, отец подарил ему мопед. В возрасте 12 лет Пекка получил гоночную лицензию и ездил в локальных соревнованиях по мотокроссу, а позже — в спидвее и гонках на льду. В начале 1990-х Пяйвяринта впервые принял участие в соревнованиях по мотогонкам с коляской. Он довольно быстро добился успеха, в 1994 году выиграв свой первый Чемпионат Финляндии; впоследствии он ещё трижды становился национальным чемпионом.

В сезоне 2004 года Пяйвяринта дебютирует в Кубке мира, который годом позже станет Чемпионатом. Кубок состоял всего из трёх заездов, Пяйвяринта финишировал во всех трёх и занял вместе с пассажиром Питером Уоллом 5-е место. Годом позже они с Уоллом выигрывают первые гонки — три из четырёх заездов в Хорватии.

Интересно, что в 2006 году Пяйвяринта начинает выступать с пассажиром Тимо Карттиалой, сыном Кари Карттиалы, который был пассажиром у Йормы Пяйвяринта.

В 2008 году Пяйвяринта выигрывает свой первый чемпионат мира, после чего повторяет это достижение ещё четырежды; в 2016 году он выступает с напарницей Кирси Кайнулайнен; она становится первой женщиной-чемпионкой в гонках на мотоциклах с колясками. Впоследствии Пяйвяринта сотрудничает ещё с двумя пассажирками-девушками — Эммануэль Клеман и Илзе де Хаас. 

Помимо чемпионатов Финляндии и мира, Пяйвяринта успешно стартовал в чемпионатах Германии, дважды выиграв их с пассажиром Адольфом Ханни.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками

Ссылки 
 Официальный сайт Пекки Пяйвяринта

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Финляндии